Гвадалупе (округ, Нью-Мексико) 
 Гвадалупе (округ, Техас)